Graveyard Shift steht für:

 Graveyard Shift, Originaltitel von Nachtschicht (Film), US-amerikanischer Film von Ralph S. Singleton (1990)
 Graveyard Shift (Album), Musikalbum von Motionless in White (2016)